Doppelkern steht für:
 Dual-Core, ein Mehrkernprozessor mit zwei Prozessorkernen
 eine verwachsene Baumgabelung, siehe Zwiesel (Botanik)